Inawashiro bezeichnet:
 Inawashiro (Fukushima), eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukushima
 Inawashiro-See, einen See in dieser Präfektur
 Inawashiro (Klan), einen japanischen Klan
 Inawashiro-jō, die Burg dieses Klans in der Stadt Inawashiro

Inowashiro ist der Name folgender Personen:
 Inawashiro Morikuni (* 1536), japanischer Samurai